Ала:
 Ала — конное вспомогательное подразделение римской армии.
 Ала — родовое подразделение (ара) в составе башкир.
  — демон-суккуб в верованиях южнославянских народов.
  — богиня плодородия в верованиях африканского народа Игбо.
 Ала (аль) — часть арабского личного имени 
 Ала — народ, проживающий на территории севера-запада Ганы, см. Вала.

 Фамилия
 Ала, Альби (род. 1993) — албанский футболист, центральный защитник «Кукеси» и сборной Албании.
 Ала, Садина — манекенщица, победительница конкурса «Мисс Вселенная Албания» (2007).
 Ала, Эфкан (род. 1965) — турецкий политик.

Топоним 
 Ала — город в регионе Трентино — Альто-Адидже, провинция Тренто, Италия.
 Ала — район (фрегезия) в муниципалитете Маседу-ди-Кавалейруш, округ Браганса, Португалия.
 Ала — деревня в Кировском районе Могилёвской области, Белоруссия.
 Ала — деревня в уезде Валгамаа, Эстония.
 Ала — деревня в уезде Хийумаа, Эстония.
  — деревня в провинции Семнан, Иран.
 Ала — хутор в Гунибском районе Дагестана, Россия.

См. также 
 ala — трёхбуквенный ISO код страны для Аландских островов.